Марк Перперна (Marcus Perperna) e име на политици от Древен Рим.

Може да се отнася за:
 Марк Перперна (посланик), 168 пр.н.е.
 Марк Перперна (консул 130 пр.н.е.)
 Марк Перперна (консул 92 пр.н.е.) и цензор 86 пр.н.е., син на предния
 Марк Перперна (претор 82 пр.н.е.), син на предния; привърженик и убиец на Серторий; убит 72 пр.н.е. от Помпей